Ausweiden steht für:

 Exenteration, das Herausnehmen von Eingeweiden in der medizinischen Fachsprache
 Ausnehmen,  Entfernung der Eingeweide von Tieren
 Ausdärmen, eine geschichtliche Hinrichtungsform